Tanahat steht für:
 Tanahat (Wajoz Dsor), ein ehemaliges Kloster in der armenischen Provinz Wajoz Dsor
 Kloster Tanahat, ein ehemaliges Kloster in der armenischen Provinz Sjunik